La Jamaïque est un État des Antilles.
 La jamaïque est un surnom donné à un type de coalition entre partis politiques, en Allemagne et en Belgique.

Voir aussi 
 Accords de la Jamaïque
 Auberge de la Jamaïque
 L'Auberge de la Jamaïque
 La Taverne de la Jamaïque
 Piment de la Jamaïque
 Todier de la Jamaïque
 Maladie des vomissements de la Jamaïque
 

Homonymie de titre